Покушение на Франца фон Папена — одна из известных спецопераций советских спецслужб времен Великой Отечественной войны.

Предыстория 
В 1939—1944 годах Франц фон Папен являлся послом Германии в Турции. Данный политический деятель беспокоил высшее руководство Советского Союза тем, что были замечены его контакты с англичанами на предмет заключения мира. Из донесений разведки стали известны планы некоторых германских высших кругов свергнуть Гитлера и поставить во главе Германии именно фон Папена, а затем заключить мирный договор с Англией. 18 июня 1941 года Сталин распорядился ликвидировать фон Папена.

Ход операции 
Разработка и организация покушения на фон Папена была возложена на заместителя начальника 4-го управления НКВД Наума Эйтингона и началась ещё до начала войны на советско-германском фронте, после того как Сталин отдал распоряжение о ликвидации и все приготовления к операции были окончены, осенью 1941 года Эйтингон под фамилией Наумов с группой помощников и требуемой материальной базой прибыли в Анкару. Туда же под фамилией Павлов прибыл советский разведчик Георгий Мордвинов. В операции были задействованы еще ряд сотрудников НКВД и ГРУ. В частности изготовлением бомбы для ликвидации фон Папена занимался один из ведущих в НКВД разработчиков оперативной техники А. Э. Тимашков. Было решено, что в качестве исполнителей ликвидации будет выступать группа болгарских боевиков, работающих на НКВД.

24 февраля 1942 года болгарский боевик турецкого происхождения Омер Токата попытался совершить на фон Папена покушение. В 10 часов утра на бульваре Ататюрка он приблизился к направляющемуся в немецкое посольство фон Папену и попытался бросить в него бомбу — бомба, замаскированная под приёмник «Телефункен», взорвалась у него в руках (эвакуировать его по окончании покушения не представлялось целесообразным, поэтому живым руководству операции он был не нужен и данные ему инструкции по выходу с места преступления были в действительности дезинформацией). Этим взрывом сам боевик был убит, также несколько человек ранено, но так как во время взрыва он находился на расстоянии большем, чем рассчитанное при планировании покушения, сам фон Папен и его жена, находившиеся на другой стороне улицы, были лишь сбиты с ног взрывной волной. Буквально через минуту после взрыва они уже поднялись на ноги.

Последствия 
После покушения были арестованы советские сотрудники Мордвинов и Корнилов, впоследствии они был приговорены к 20 годам тюрьмы. Через два года, когда военное положение Германии на фронтах сильно ухудшилось, они были переданы Советскому Союзу. Освобождением арестованных занимались непосредственно первый заместитель министра иностранных дел Вышинский, заместитель министра иностранных дел Деканозов, а также известный в то время юрист Лев Шейнин.
   
Для начальника 4-го отделения НКВД Павла Судоплатова и других сотрудников задействованных в операции , провал покушения, в целом остался без последствий.

Источники 
 Судоплатов Павел Анатольевич. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930—1950 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997. ISBN 5-94849-202-8
 Эдуард Шарапов. Судоплатов против Канариса. М.: Яуза, Эксмо, 2004. ISBN 5-699-05705-6
 Севтап С. Советский след в Анкарском покушении и освещение этого события в советской прессе. Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск № 45. Август 2014 г.
Курчаткин А.Н. Победитель. Истинная жизнь легендарного разведчика. Молодая гвардия,2005 год

Примечания 

Великая Отечественная война
Операции с участием советских спецслужб
1942 год в Турции
События 24 февраля
Февраль 1942 года
Российско-турецкие отношения
Дипломатические инциденты